Барканы — название населённых пунктов в России:

 Барканы — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Барканы — деревня в Опочецком районе Псковской области.